Restless — четвёртый студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Сары Эванс, изданный 19 августа 2003 года на студии RCA Nashville. Песня «Suds in the Bucket» заняла первое место в кантри-чарте Hot Country Songs (третий её чарттоппер), достигла золотого статуса (впервые в её карьере), стала кроссовером и достигла самого высокого места в хит-параде Billboard Hot 100 (№ 33). Альбом был сертифицирован в платиновом RIAA в США.

Реакция общественности 
Эванс с альбомом была номинирована на несколько премий: CMA Awards, CMT Flameworthy Awards, BMI Country Awards, CMT Music Awards и другие. Она выиграла «BMI Country Awards» за песню «Perfect». Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Allmusic.

Список композиций

Чарты и сертификации

Альбом

Сертификации

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-альбомы
Альбомы RCA Records
Альбомы Сары Эванс
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний